Камбаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Віларіню-даш-Камбаш — парафія.
 Камбаш (Олейруш) — парафія.
 Сантана-де-Камбаш — парафія.